Богд-Хан-Уул – гора у Монголії
 Богд-Хан-Уул – особливо охоронювана територія в аймаці Туве, Монголія.

Багатозначні терміни
Багатозначні топоніми